Josef Novák – calciatore cecoslovacco nato nel 1900
Josef Novák – calciatore cecoslovacco nato nel 1956